Тепик:

 Тепик — город и муниципалитет в Мексике, административный центр штата Наярит.
 Тепик — муниципалитет в Мексике, штат Наярит.